Ел Бетел има више значења:

 Ел Бетел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бетел (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бетел (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Бетел (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бетел (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бетел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику